

Aéronautique 
 E-Genius, avion électrique habité de l'Université de Stuttgart

Association 
 Genius Global, organisation entrepreneuriale jeunes de France

Bande dessinée 
 Girl Genius, série de bande dessinée américaine de Phil et Kaja Foglio

Cinéma 
 Bad Genius (2017), film thaïlandais de Nattawut Poonpiriya
 Genius (film) (2016), film biographique britannico-américain de Michael Grandage 
 Genius (film, 1991), film soviétique de Viktor Sergueïev
 Genius loci (court métrage) d'animation français de Adrien Merigeau (2020) 
 Genius Party (2007), film omnibus de treize courts métrages d'animation du Studio 4°C 
 If I Had Known I Was a Genius (2007), film américain de Dominique Wirtschafter
 Jack Brown Genius (1994), film néo-zélandais de Tony Hiles
 Raising Genius (2004), film américain de  Linda Voorhees et Bess Wiley 
 Street Genius (2013), série documentaire du National Geographic Channel 
 The Genius of Charles Darwin (2008), documentaire britannique télévisé de Richard Dawkins

Échecs 
 Chess Genius, programme d'échecs de Richard Lang

Entomologie 
 Lamprospilus genius, espèce d'insectes lépidoptères

Internet 
 Boy Genius Report, site web basé sur la technologie 
 Genius (site web), site web américain

Jeu vidéo 
 Evil Genius, jeu vidéo de stratégie en temps réel d'Elixir Studios
 Evil Genius 2: World Domination, jeu vidéo de stratégie en temps réel et de simulation de Rebellion
 Genius Sonority, studio de développement japonais de jeux vidéo
 Le Manoir du Dr Genius, jeu vidéo d'aventure de Loriciels
 Le Retour du Dr Genius, jeu vidéo d'aventure de Loriciels

Linguistique 
 Genius loci, locution latine traduite en français par « esprit du lieu »

Littérature 
 Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln (2005), livre de Doris Kearns Goodwin

Musique 
 Chocolate Genius Inc., collectif d'artistes new-yorkais
 Genius Loves Company, dernier album de Ray Charles
 Genius 2000, album de Namie Amuro
 Genius + Soul = Jazz, album de Ray Charles
 Savage Genius, groupe de J-pop 
 The Genius Hits the Road, album de Ray Charles 
 The Genius of Ray Charles, album de Ray Charles 
 Words from the Genius, premier album studio de GZA

Mythologie 
 Genius (religion romaine), instance individualisée d'une nature divine générale

Nom de scène 
 Perfume Genius, nom de scène de l'auteur-compositeur-interprète américain Mike Hadreas

Patronyme 
 Dot da Genius, producteur, réalisateur artistique

Personnage de fiction 
 Génius, personnage de fiction de l'univers de Mickey Mouse

Télévision 
 Genius (série télévisée), série télévisée
 Pure Genius, série télévisée américaine 
 Épisodes de Pure Genius, guide des épisodes de la série télévisée américaine Pure Genius
  
 The Genius, émission de télévision

Voir aussi